La profondeur peut décrire différents concepts, abstraits ou concrets, sous des aspects qualitatifs ou quantitatifs.

 En physique, la profondeur est la troisième dimension spatiale, une longueur du point de vue de l'analyse dimensionnelle, comme dans les usages suivants :
 dans  le domaine maritime, la profondeur P en un lieu donné est la distance entre la surface de la mer et le fond, elle est égale à la somme de la hauteur d'eau (H) et de la sonde (S): P=H+S ;
 La perception de la profondeur est celle de la disposition des objets dans la direction du regard ;
 En perspective, la profondeur concerne la direction perpendiculaire au plan de l'image. En photographie, infographie et optique, la profondeur de champ décrit une zone, à une distance donnée de l'objectif, où les objets sont nets ;
 En aéronautique, la profondeur est le nom le plus couramment donné au plan horizontal d'un aéronef. Dans un empennage d'avion classique la profondeur est généralement constituée d'un plan fixe et d'une surface articulée, la gouverne de profondeur, servant à contrôler le tangage ;
 En aéronautique la profondeur d'un profil d'aile d'avion, plus couramment appelée la corde, désigne la distance du bord d'attaque au bord de fuite.
 En architecture navale, la profondeur est la distance entre le pont principal et la quille ;
 En philosophie, la profondeur de la pensée est le contraire de la superficialité ;
 En mathématiques, la profondeur peut s'appliquer au nombre d'itérations d'une fractale ou d'une carte topologique (en théorie des réseaux de neurones) ;
 En algèbre commutative, la profondeur d'un module est une mesure de son support ;
 En informatique, la profondeur de récursion est le nombre d'appels à la fonction maximal ou nécessaire pour arriver à un résultat ;
 En théorie des graphes, on définit la profondeur d'un sommet dans un arbre et la profondeur de la décomposition d'un graphe ;
 En théorie des jeux, la profondeur de la réflexion est le nombre d'actions et de ripostes consécutifs envisagés pour jouer ;
 En informatique, la profondeur de couleur désigne le nombre de bits qu'utilise un système pour décrire la couleur d'une image ;
 Dans les arts visuels, une couleur profonde est une teinte à la fois sombre et saturée, produite par une couche épaisse d'un colorant transparent.